Olaszország
Asigliano Veneto, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében
Asigliano Vercellese, település Olaszországban, Piemont régióban, Vercelli megyében